

Geografia 

 Maine – antica provincia
 Maine – fiume

 Maine – stato federato
 Maine – città della Contea di Broome, New York
 Maine – città della Contea di Marathon, Wisconsin
 Maine – città della Contea di Outagamie, Wisconsin

Altro 
 USS Maine, unità della United States Navy
 Naufragio del Maine, 355 vittime nel 1898
 The Maine – gruppo musicale statunitense
 Maine – film del 2018 diretto da Matthew Brown